Чемпионат США по лёгкой атлетике — ежегодные легкоатлетические соревнования, организуемые , являющиеся национальным чемпионатом США. В годы проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира по лёгкой атлетике чемпионат США является отборочным турниром в сборную США на эти соревнования.

История 
История проведения чемпионатов США восходит к 1876 году, когда  (NYAC) провёл национальный чемпионат. До этого NYAC проводил регулярные весенние (Spring Games) и осенние (Fall Games) игры. На седьмые Осенние игры были приглашены спортсмены со всей страны, и они стали первым чемпионатом США.  (NAAAA), стала спонсировать эти соревнования в 1879 году и организовывала их до 1887 года. В 1887 году  (AAU), более мощная легкоатлетическая организация, стал проводить свою версию национального чемпионата. На титульной странице программы чемпионата 1888 года говорится: «Первый ежегодный чемпионат Игр Союза любительской лёгкой атлетики США» ().

В 1888 году было проведено два национальных чемпионата, однако после этого NAAAA была распущена. В течение последующих 90 лет AAU был единственным организатором чемпионата

В результате принятия «Закона о любительском спорте» 1978 года AAU более не руководит участием легкоатлетов США в Олимпийских играх. В качестве альтернативы был создан , который провёл свой первый национальный чемпионат в 1980 году. В 1993 году Легкоатлетический конгресс был переименован в .

Дисциплины 
В программу чемпионатов США входят следующие дисциплины:
 Спринтерские дистанции: 100 м, 200 м, 400 м;
 Средние дистанции: 800 м, 1500 м;
 Длинные дистанции: 5000 м, 10 000 м;
 Бег с барьерами: 100 м с барьерами (женщины), 110 м с барьерами (мужчины), 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями;
 Прыжки: в длину, тройной прыжок, в высоту, с шестом;
 Метание: Толкание ядра, метание диска, молота, копья;
 Многоборье: Семиборье (женщины), десятиборье (мужчины);
 Спортивная ходьба: 20 км (по шоссе) / 20 000 м (по стадиону)

До 1974 года беговые дистанции обычно измерялись в ярдах. Сперва все забеги проводились на ярдовых дистанциях, затем, с 1928 года на метрических в олимпийские годы и ярдовых в другие годы (кроме 1933—1951 и 1959). В 1887—1962 годах барьерный бег на 220 ярдов часто проводился вместо 440 ярдов.

Чемпионаты

Только мужчины

Раздельные чемпионаты

1976—2021

Рекорды чемпионатов

Самые титулованные спортсмены

По видам

Примечания

См. также 
 Отборочный турнир в олимпийскую сборную США по лёгкой атлетике

Ссылки 
 Official website from 
 A brief history of the US national championship from 
 Past results from 
 Past champions from 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1876 года